Нефертари — древнеегипетская великая царица, супруга фараона Тутмоса IV из XVIII династии.

Биография 
Её происхождение неизвестно. Вероятно, она происходила из простой семьи. На нескольких изображениях она и царица Тиаа представлены богинями, сопровождающими Тутмоса. На 7-й год его правления великой царицей стала принцесса Ярет, следовательно, Нефертари либо умерла, либо отодвинута на задний план, когда Ярет достигла брачного возраста.

Нефертари изображена рядом с супругом перед богами на восьмой стеле в Гизе. Также она представлена на стеле, найденной в Луксорском храме и упомянута на  из Гуроба. После смерти Тутмоса его наследником и следующим фараоном стал Аменхотеп III, его сын от царицы Мутемуйи.

Титулы 
Нефертари носила следующие титулы:

 Наследная знать (iryt-p`t),
 Возлюбленная (wrt-hzwt),
 Мать божественного (mwt-ntr),
 Изящная (wrt-im3t)
 Великая царская супруга (hmt-niswt-wrt),
 Жена фараона (hmt-nisw),
 Объединённая белой короной (khnmt-nfr-hdjt),
 Дочь фараона (s3t-niswt),
 Сестра фараона (snt-niswt)

Примечания 

Царицы Древнего Египта
Великие царские жены
Персоналии XVIII династии Египта